

Падалки:
 Падалки — село в Сумському районі Сумської області
 Падалки — колишня назва села Біологічне Полтавського району Полтавської області (до 13 березня  2018 року)